Mamine (masculin ; )  ou Mamina (féminin ; ) est un patronyme russe porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :
  deux joueurs de hockey sur glace russes.

Patronyme russe